Bulgaars voetbalelftal (mannen)
 Bulgaars voetbalelftal (vrouwen)
 Bulgaars voetbalelftal onder 21 (mannen)